Одинокий мужчина:
 Одинокий мужчина (фильм) — американский драматический фильм 2009 года.
 Одинокий мужчина (роман) — роман 1964 года Кристофера Ишервуда.